

Geografia 
 Chita – città della Prefettura di Aichi in Giappone
 Chita – comune della Colombia nel Dipartimento di Boyacá
Čita – città russa, capoluogo del Territorio della Transbajkalia
 Chita – circoscrizione della regione di Morogoro (Tanzania)

Sport 
FK Čita – società calcistica russa.

Altro 
 Chita – scimmia presente nelle avventure di Tarzan

Pagine correlate 
 Cita